Рейв () — масова нічна дискотека з виступом диск-жокеїв; також загальна назва електронної танцювальної музики, що грають на таких дискотеках.
 Нью-рейв () (також званий neu-rave або nu-rave) — узагальнена назва для музичного стилю, об'єднуючого в собі елементи електро, диско, фанку, панку та інді-року.